Die Baureihe K bezeichnet folgende Fahrzeugbaureihen:

 Baureihe K der Straßenbahn München
 K-Triebwagen der Straßenbahn Frankfurt am Main
 Baureihe K, eine Dampflokbaureihe der Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen

Siehe auch:
 K-Reihe (Begriffsklärung)
 K-Serie (Begriffsklärung)
 Klasse K (Begriffsklärung)
 Modell K (Begriffsklärung)
 Typ K (Begriffsklärung)